Henryk Bem – polski chemik, profesor PŁ
 Henryk Bem – polski żużlowiec